Piazza Cesare Beccaria è un toponimo che identifica varie piazze d'Italia.

 Piazza Cesare Beccaria a Firenze, realizzata alla fine del XIX secolo intorno a Porta alla Croce
 Piazza Cesare Beccaria a Milano, connessa a Corso Vittorio Emanuele dalla Galleria del Corso